Farias Brito kan syfta på:

Brasilien 

 Farias Brito (kommun), Ceará, 
 Farias Brito (ort), Ceará,